Vicente Álvarez puede hacer referencia a:

Vicente Álvarez Areces, político español; 
Vicente Álvarez de la Viuda, escritor español; 
Vicente Álvarez Núñez, futbolista español; o
Vicente Álvarez y Solis, militar filipino.